Herkner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Herkner (* 1921), deutscher Politiker (DBD)
 Heinrich Herkner (1863–1932), deutscher Nationalökonom
 Heinz Herkner, Koch und Restaurantbesitzer in Wien
 Sebastian Herkner (* 1981), deutscher Produktdesigner und Hochschullehrer
 Walter Herkner (1928–1989), deutscher Offizier der ehemaligen Nationalen Volksarmee der Deutschen Demokratischen Republik (DDR)